Provinz La Habana ist der Name folgender Provinzen in Kuba:

 Provinz La Habana (1976–2010), bestehend aus dem Umland von Havanna
 Provinz La Habana (seit 2010) (früher Provinz Ciudad de La Habana), bestehend aus Havanna ohne das Umland